Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2012 года  прошёл с 16 по 22 сентября в Эммене (Нидерланды) под эгидой ФМЖД по швейцарской системе в 9 туров. В чемпионате приняли участие 34 спортсменки из 11 стран, в том числе, 6 международных гроссмейстеров, 8 международных мастеров и 4 мастера ФМЖД.

Победила представитель Латвии Зоя Голубева, серебро у представителя Нидерландов Нины Хукман, третье место у россиянки Айыыны Собакиной.

Результаты

Таблица

Тур 1 
 воскресенье 16-09-2012 
 Yeva Pogosyan — Olga Sadovskaja (2165) 0 — 2
 Julia Makarenkova — Dora Kollner 2 — 0
 Vitalia Doumesh (2118) — Ayanika Kychkina (1880) 2 — 0
 Ewa Kosobudzka (1929) — Ayyyna Sobakina (2141) 0 — 2
 Laura Timmerman (1942) — Natalia Sadowska (2086) 1 — 1
 Irina Pashkevich (2193) — Ester van Muijen (1976) 2 — 0
 Lyudmila Litvinenko (2146) — Angelina Popova (1940) 1 — 1
 Darja Fedorovich — Irene Stegeman (1950) 2 — 0
 Zinaida Alexandrova — Aygul Idrisova (2168) 0 — 2
 Zane Magone — Viktoriya Motrichko (2104) 0 — 2
 Heike Verheul (2039) — Olga Baltazhy (2178) 1 — 1
 Natalia Shestakova (2146) — Arleta Flisikowska (2000) 2 — 0
 Veronika Vilcinska — Olga Fedorovich (2140) 1 — 1
 Matrena Nogovitsyna (2229) — Piret Viirma (1975) 1 — 1
 Zoja Golubeva (2255) — Romualda Shidlauskene (2071) 2 — 0
 Rianka Rentmeester (1959) — Darya Tkachenko (2192) 1 — 1
 Nina Hoekman (2234) — Rima Danileviciene (2006) 2 — 0

Тур 2 
 Irene Stegeman (1950) — Yeva Pogosyan 2 — 0
 Dora Kollner — Zinaida Alexandrova 1 — 1
 Ayanika Kychkina (1880) — Zane Magone 0 — 2
 Arleta Flisikowska (2000) — Ewa Kosobudzka (1929) 1 — 1
 Romualda Shidlauskene (2071) — Laura Timmerman (1942) 1 — 1
 Rima Danileviciene (2006) — Ester van Muijen (1976) 1 — 1
 Natalia Sadowska (2086) — Angelina Popova (1940) 1 — 1
 Heike Verheul (2039) — Lyudmila Litvinenko (2146) 1 — 1
 Olga Baltazhy (2178) — Piret Viirma (1975) 1 — 1
 Veronika Vilcinska — Matrena Nogovitsyna (2229) 0 — 2
 Olga Fedorovich (2140) — Rianka Rentmeester (1959) 2 — 0
 Darya Tkachenko (2192) — Julia Makarenkova 1 — 1
 Olga Sadovskaja (2165) — Darja Fedorovich 1 — 1
 Viktoriya Motrichko (2104) — Vitalia Doumesh (2118) 0 — 2
 Ayyyna Sobakina (2141) — Natalia Shestakova (2146) 1 — 1
 Irina Pashkevich (2193) — Nina Hoekman (2234) 1 — 1
 Aygul Idrisova (2168) — Zoja Golubeva (2255) 1 — 1

Тур 3 
 понедельник 17-09-2012 
 Vitalia Doumesh (2118) — Zoja Golubeva (2255) 0 — 2
 Nina Hoekman (2234) — Aygul Idrisova (2168) 2 — 0
 Olga Fedorovich (2140) — Irina Pashkevich (2193) 1 — 1
 Matrena Nogovitsyna (2229) — Ayyyna Sobakina (2141) 1 — 1
 Natalia Shestakova (2146) — Olga Sadovskaja (2165) 1 — 1
 Darja Fedorovich — Julia Makarenkova 1 — 1
 Piret Viirma (1975) — Darya Tkachenko (2192) 0 — 2
 Zane Magone — Olga Baltazhy (2178) 1 — 1
 Viktoriya Motrichko (2104) — Heike Verheul (2039) 2 — 0
 Lyudmila Litvinenko (2146) — Irene Stegeman (1950) 2 — 0
 Romualda Shidlauskene (2071) — Natalia Sadowska (2086) 1 — 1
 Angelina Popova (1940) — Laura Timmerman (1942) 1 — 1
 Rianka Rentmeester (1959) — Zinaida Alexandrova 1 — 1
 Ewa Kosobudzka (1929) — Rima Danileviciene (2006) 1 — 1
 Ester van Muijen (1976) — Veronika Vilcinska 0 — 2
 Dora Kollner — Arleta Flisikowska (2000) 0 — 2
 Yeva Pogosyan — Ayanika Kychkina (1880) 0 — 2

Тур 4 
 вторник 18-09-2012 
 Yeva Pogosyan — Dora Kollner 0 — 2
 Ayanika Kychkina (1880) — Ester van Muijen (1976) 0 — 2
 Piret Viirma (1975) — Ewa Kosobudzka (1929) 2 — 0
 Rima Danileviciene (2006) — Zinaida Alexandrova 0 — 2
 Irene Stegeman (1950) — Rianka Rentmeester (1959) 0 — 2
 Heike Verheul (2039) — Romualda Shidlauskene (2071) 2 — 0
 Natalia Sadowska (2086) — Zane Magone 2 — 0
 Laura Timmerman (1942) — Veronika Vilcinska 1 — 1
 Aygul Idrisova (2168) — Angelina Popova (1940) 1 — 1
 Olga Baltazhy (2178) — Arleta Flisikowska (2000) 0 — 2
 Olga Sadovskaja (2165) — Julia Makarenkova 2 — 0
 Darja Fedorovich — Viktoriya Motrichko (2104) 1 — 1
 Vitalia Doumesh (2118) — Natalia Shestakova (2146) 0 — 2
 Irina Pashkevich (2193) — Matrena Nogovitsyna (2229) 1 — 1
 Ayyyna Sobakina (2141) — Olga Fedorovich (2140) 1 — 1
 Darya Tkachenko (2192) — Lyudmila Litvinenko (2146) 1 — 1
 Zoja Golubeva (2255) — Nina Hoekman (2234) 1 — 1

Тур 5 
 среда 19-09-2012
 Ewa Kosobudzka (1929) — Yeva Pogosyan 2 — 0
18-09-2012
 Angelina Popova (1940) — Veronika Vilcinska 1 — 1
 Ester van Muijen (1976) — Olga Baltazhy (2178) 1 — 1
 среда 19-09-2012
 Zane Magone — Dora Kollner 2 — 0
 Romualda Shidlauskene (2071) — Irene Stegeman (1950) 2 — 0
 di 18-09-2012
 Ayanika Kychkina (1880) — Rima Danileviciene (2006) 1 — 1
 среда 19-09-2012
 Julia Makarenkova — Zinaida Alexandrova 2 — 0
 Rianka Rentmeester (1959) — Laura Timmerman (1942) 2 — 0
 вторник 18-09-2012
 Heike Verheul (2039) — Vitalia Doumesh (2118) 1 — 1
 Piret Viirma (1975) — Aygul Idrisova (2168) 0 — 2
 wo 19-09-2012
 Ayyyna Sobakina (2141) — Darja Fedorovich 2 — 0
 вторник 18-09-2012
 Viktoriya Motrichko (2104) — Irina Pashkevich (2193) 1 — 1
 Arleta Flisikowska (2000) — Matrena Nogovitsyna (2229) 1 — 1
 Olga Fedorovich (2140) — Lyudmila Litvinenko (2146) 1 — 1
 wo 19-09-2012
 Natalia Sadowska (2086) — Darya Tkachenko (2192) 2 — 0
 вторник 18-09-2012
 Nina Hoekman (2234) — Olga Sadovskaja (2165) 1 — 1
 Natalia Shestakova (2146) — Zoja Golubeva (2255) 0 — 2

Тур 6 
 среда 19-09-2012
 Dora Kollner — Irene Stegeman (1950) 0 — 2
 Rima Danileviciene (2006) — Yeva Pogosyan 2 — 0
 Ester van Muijen (1976) — Romualda Shidlauskene (2071) 2 — 0
 Ayanika Kychkina (1880) — Ewa Kosobudzka (1929) 2 — 0
 Laura Timmerman (1942) — Piret Viirma (1975) 0 — 2
 Zinaida Alexandrova — Olga Baltazhy (2178) 1 — 1
 Veronika Vilcinska — Zane Magone 2 — 0
 Angelina Popova (1940) — Vitalia Doumesh (2118) 1 — 1
 Darja Fedorovich — Heike Verheul (2039) 1 — 1
 Darya Tkachenko (2192) — Arleta Flisikowska (2000) 1 — 1
 Aygul Idrisova (2168) — Rianka Rentmeester (1959) 1 — 1
 Julia Makarenkova — Viktoriya Motrichko (2104) 1 — 1
 Irina Pashkevich (2193) — Natalia Shestakova (2146) 0 — 2
 Matrena Nogovitsyna (2229) — Lyudmila Litvinenko (2146) 1 — 1
 Olga Sadovskaja (2165) — Olga Fedorovich (2140) 1 — 1
 Ayyyna Sobakina (2141) — Nina Hoekman (2234) 2 — 0
 Zoja Golubeva (2255) — Natalia Sadowska (2086) 2 — 0

Тур 7 
 четверг 20-09-2012
 Ewa Kosobudzka (1929) — Dora Kollner 2 — 0
 Olga Baltazhy (2178) — Ayanika Kychkina (1880) 0 — 2
 Romualda Shidlauskene (2071) — Rima Danileviciene (2006) 2 — 0
 Irene Stegeman (1950) — Zinaida Alexandrova 0 — 2
 Yeva Pogosyan — Laura Timmerman (1942) 0 — 2
 Ester van Muijen (1976) — Heike Verheul (2039) 0 — 2
 Vitalia Doumesh (2118) — Zane Magone 1 — 1
 Piret Viirma (1975) — Irina Pashkevich (2193) 0 — 2
 Angelina Popova (1940) — Darya Tkachenko (2192) 1 — 1
 Arleta Flisikowska (2000) — Darja Fedorovich 0 — 2
 Lyudmila Litvinenko (2146) — Veronika Vilcinska 1 — 1
 Julia Makarenkova — Aygul Idrisova (2168) 1 — 1
 Viktoriya Motrichko (2104) — Rianka Rentmeester (1959) 1 — 1
 Olga Fedorovich (2140) — Natalia Sadowska (2086) 1 — 1
 Matrena Nogovitsyna (2229) — Olga Sadovskaja (2165) 1 — 1
 Natalia Shestakova (2146) — Nina Hoekman (2234) 0 — 2
 Zoja Golubeva (2255) — Ayyyna Sobakina (2141) 1 — 1

Тур 8 
 пятница 21-09-2012
 Rima Danileviciene (2006) — Dora Kollner 2 — 0
 Olga Baltazhy (2178) — Yeva Pogosyan 2 — 0
 Irene Stegeman (1950) — Ewa Kosobudzka (1929) 1 — 1
 Zane Magone — Laura Timmerman (1942) 2 — 0
 Ester van Muijen (1976) — Piret Viirma (1975) 0 — 2
 Arleta Flisikowska (2000) — Angelina Popova (1940) 1 — 1
 Ayanika Kychkina (1880) — Romualda Shidlauskene (2071) 2 — 0
 Zinaida Alexandrova — Vitalia Doumesh (2118) 1 — 1
 Darya Tkachenko (2192) — Heike Verheul (2039) 2 — 0
 Rianka Rentmeester (1959) — Lyudmila Litvinenko (2146) 1 — 1
 Aygul Idrisova (2168) — Veronika Vilcinska 2 — 0
 Darja Fedorovich — Irina Pashkevich (2193) 2 — 0
 Julia Makarenkova — Natalia Shestakova (2146) 1 — 1
 Natalia Sadowska (2086) — Matrena Nogovitsyna (2229) 1 — 1
 Nina Hoekman (2234) — Olga Fedorovich (2140) 1 — 1
 Ayyyna Sobakina (2141) — Viktoriya Motrichko (2104) 0 — 2
 Olga Sadovskaja (2165) — Zoja Golubeva (2255) 1 — 1

Тур 9 
 суббота 22-09-2012
 Yeva Pogosyan — Ester van Muijen (1976) 0 — 2
 Laura Timmerman (1942) — Irene Stegeman (1950) 1 — 1
 Dora Kollner — Romualda Shidlauskene (2071) 0 — 2
 Ewa Kosobudzka (1929) — Olga Baltazhy (2178) 0 — 2
 Angelina Popova (1940) — Rima Danileviciene (2006) 1 — 1
 Veronika Vilcinska — Zinaida Alexandrova 2 — 0
 Heike Verheul (2039) — Zane Magone 1 — 1
 Vitalia Doumesh (2118) — Piret Viirma (1975) 1 — 1
 Irina Pashkevich (2193) — Arleta Flisikowska (2000) 1 — 1
 Lyudmila Litvinenko (2146) — Ayanika Kychkina (1880) 1 — 1
 Natalia Shestakova (2146) — Natalia Sadowska (2086) 1 — 1
 Matrena Nogovitsyna (2229) — Rianka Rentmeester (1959) 1 — 1
 Olga Fedorovich (2140) — Julia Makarenkova 1 — 1
 Darya Tkachenko (2192) — Olga Sadovskaja (2165) 2 — 0
 Aygul Idrisova (2168) — Ayyyna Sobakina (2141) 1 — 1
 Nina Hoekman (2234) — Darja Fedorovich 2 — 0
 Zoja Golubeva (2255) — Viktoriya Motrichko (2104) 2 — 0

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 7th European Womens Championship
 https://plus.google.com/photos/101275023857263273843/albums/5790655026949018273 фотографии

Спорт в Нидерландах в 2012 году
2012 год в шашках
Шашки
Сентябрь 2012 года
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Эммене